Međuopćinska nogometna liga Jug sastojala se od klubova s područja općina Slavonski Brod, Nova Gradiška i Slavonska Požega. U sezoni 1988./89. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
NK Željezničar se plasirao u Hrvatsku republičku ligu Istok, a NK Omladinac Vrbova, NK Sloga Nova Gradiška i NK Jakšić su ispali u pripadajuću općinsku ligu.

Tablica

Povezani članci 
 Međuopćinska nogometna liga Istok 1988./89. 
 Općinska nogometna liga Slavonska Požega 1988./89. 
 I. općinska nogometna liga Slavonski Brod 1988./89.

Izvori 

 Nikola Brekalo, Ivica Šulc, Stjepan Marković: 80 godina nogometa u Jakšiću (1932. – 2012.), Jakšić, 2012.
 Pero Kinder, Željko Šteib: NK Kutjevo 1925. – 2005., Kutjevo 2005.

1988-89
1988-89
MOL Jug